Мон-Трамбла́н, , «дрожащая гора»:
 Мон-Трамблан — деревня в Квебеке, Канада.
 Мон-Трамблан (трасса) — автодром в Канаде.
 Мон-Трамблан (национальный парк) — национальный парк в Канаде.